Шарм може да се односи на:

 Шарм (особина) - особину човека да се својим наступом и понашањем лако допадне другима

или на топониме:

 Шарм ел Шеик, град у Египту
 Шарм (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Шарм (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Шарм (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Шарм (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Шарм (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Шарм (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Шарм (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шарм“

Референце